Big Blue River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Big Blue River Bridge (Grafton, Nebraska), NRHP-ID 92000745
 Big Blue River Bridge (Surprise, Nebraska), NRHP-ID 92000708